Жалана́ш () — село у складі Кегенського району Алматинської області Казахстану. Адміністративний центр Жаланаського сільського округу.

Населення — 3691 особа (2009; 4076 в 1999).

Примітки

Джерела

Посилання 
 На Вікімапії 

Населені пункти Кегенського району
Села Алматинської області